Пол Дэ́вис (): Девис, Пол (род. 1946) — британский физик, писатель, популяризатор физики.
 Дэвис, Пол (род. 1970) — британский (валлийский) профессиональный игрок в снукер.
 Дэвис, Пол (род. 1984) — американский баскетболист.
 Дэвис, Пол Марк (род. 1974) — английский актёр и кинопродюсер.